Anthoni est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Aimé Anthoni (né en 1948), acteur belge néerlandophone
 (1884-1951), syndicaliste et femme politique norvégienne
 (1900-1961), avocat et administrateur finlandais

Prénom
Anthoni Schoonjans (1655-1726), peintre portraitiste flamand
Anthoni van Noordt (1619-1675), organiste et compositeur néerlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom